

Patronyme 

 Alison Wray (1971-), joueuse de squash anglaise
 
 Fay Wray (1907-2004), actrice américaine
 
 Link Wray (1929-2005), guitariste américain de rock and roll
 Christopher A. Wray (1966-), avocat, directeur du FBI
 Tera Wray (1982-2016), actrice américaine de films pornographiques

Toponyme 
 Wray (Colorado)
 Wray (Lancashire)

Autres 
 Wray 16-423 est une nébuleuse planétaire

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis